Дарио Эрнан Друди (; 23 апреля 1987, Буэнос-Айрес, Аргентина) — аргентинский футбольный тренер.

Карьера 
С 15 лет проживал в Испании. С 16 лет занимался в структуре клуба Терсеры «Гандиа». Но позже решил сосредоточиться на тренерской карьере. Начал свою карьеру в спортивной школе «Вильярреала» в качестве помощника тренера. С 2011 года до июня 2016 года был ассистентом главного тренера команды Марселино Гарсия Тораля.

После этого, в июле 2016 года подписал контракт с клубом украинской Премьер-лиги «Звезда» (Кропивницкий) и до августа работал в качестве тренера молодежной команды. 18 августа назначен и. о. главного тренера команды. Однако 15 ноября Друди был уволен. Под его руководством команда провела 10 матчей в чемпионате (6 из них проиграла) и 1 матч в кубке.

В феврале 2017 года вошёл в тренерский штаб «Монако». Летом того же года стал исполнительным директором львовских «Карпат», в ноябре 2017 года, после увольнения Сергея Зайцева, назначен тренером львовян. В сентябре 2018 года покинул «Карпаты» и возглавил чилийский клуб «Унион Сан-Фелипе».

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте transfermarkt.com
 Интервью на futvillarreal.blogspot.com

Футбольные тренеры Аргентины
Тренеры ФК «Звезда» Кропивницкий